iKnowReview (* 3. März 1996 in der Bodenseeregion, bürgerlich Kilian Valentin) ist ein deutscher Webvideoproduzent mit Fokus auf der Erstellung von Videos im Bereich von moderner Technik, besonders Smartphones, Computertechnik und anderer Unterhaltungselektronik. Er ist, an Abonnenten gemessen, einer der größten Technik-Influencer Deutschlands.

Leben 
Valentin besuchte nach der Grundschule eine Realschule und wechselte anschließend auf ein technisches Gymnasium, an welchem er sein Abitur erlangte.

Danach zog Valentin nach Offenburg und studierte an der dortigen Hochschule Mediengestaltung Produktion Film Animation Grafik Interaktion. Während seines Studiums zog Valentin 2019 nach Berlin.

Er nutzte jahrelang seine eigene Wohnung als Produktionsstudio, bis er im Sommer 2021 einen Altbau in Berlin mietete, welcher seitdem als Hauptstandort dient.

Trivia 
Valentin betreibt seit September 2020 neben seinem YouTube-Kanal auch einen Onlineshop, in welchem er neben Hintergrundbildern auch Kaffee verkauft. Bis 2022 wurden dort auch T-Shirts vertrieben. Seit 2023 nutzt er diesen auch als Blog, auf dem ergänzend zun den Video-Reviews eine schriftliche Review erscheint.

Die Videolänge von Valentins YouTube-Videos ist stets an eine Schnapszahl, bspw. 4:44 oder 10:00, angelehnt.

Weblinks 
 YouTube-Kanal von iKnowReview
 Website von iKnowReview

Einzelnachweise 

Webvideoproduzent
Pseudonym
Deutscher
Geboren 1996
Mann